La saison 2009 du Championnat de Finlande de football est la  de la première division finlandaise à poule unique, la Veikkausliiga. Les quatorze meilleurs clubs de l'élite jouent les uns contre les autres deux fois au cours de la saison, à domicile et à l'extérieur. En fin de championnat, le dernier du classement est directement relégué en Ykkönen tandis que l'avant-dernier dispute un barrage de promotion-relégation face au  de D2.

C'est le club du HJK Helsinki qui remporte le titre cette saison, en terminant en tête du championnat, trois points devant le FC Honka Espoo et le TPS Turku ; il s'agit du  national de son histoire, six ans après son dernier sacre. Le champion sortant, l'Inter Turku, ne termine qu'à la  mais obtient un nouveau trophée avec la victoire finale en Coupe de Finlande.

Les 14 clubs participants

Compétition

Classement 
Le barème de points servant à établir le classement se décompose ainsi :
 Victoire : 3 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs

Barrage promotion-relégation 
La dernière place en Veikkausliiga se joue entre le  de D1 et le  de D2 lors d'un barrage disputé en matchs aller et retour.
Cette saison, c'est le JJK Jyväskylä,  de première division, qui affronte KPV Kokkola, pensionnaire de D2, pour conserver sa place parmi l'élite.

|}
 JJK Jyväskylä remporte le barrage et se maintient ainsi en Veikkausliiga.

Meilleurs buteurs

Bilan de la saison

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat de Finlande de football

Liens externes 
  Page sur le site RSSSF

Championnat de Finlande de football
Finlande
Sport en Finlande en 2009